

Patronyme 

 Rauno Alliku (né en 1990), joueur estonien de football.

Toponyme 

 Alliku, village de la commune de Saue dans le comté de Harju en Estonie ;
 Alliku, village de la commune de Iisaku dans le comté de Viru oriental en Estonie.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme estonien